Gabriel Marinescu se poate referi la:
 Gabriel Marinescu (general), general român, fost prefect al Poliției Capitalei
 Gabriel Marinescu (deputat), deputat român de după Revoluția din Decembrie 1989

</div>